Brouwerij Devos (Gent), een voormalige brouwerij te Gent.
 Brouwerij Devos (Eernegem), een voormalige brouwerij in de Bruggestraat te Eernegem.
 Brouwerij Devos (Oudenaarde), een voormalige brouwerij te Oudenaarde en momenteel op de lijst van onroerend erfgoed.
 Brouwerij Devos (Poperinge), een voormalige brouwerij in de Veurnestraat te Poperinge en momenteel op de lijst van onroerend erfgoed. (ID: 31237)
 Brouwerij Devos (Zwijnaarde), een voormalige brouwerij te Gent Zwijnaarde en momenteel op de lijst van onroerend erfgoed.